Катрин Вёрле-Шеллер (; род. 18 февраля 1984, Линдау, ФРГ) — немецкая теннисистка. Победительница 10 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Катрин впервые пришла в теннис в 7 лет.

Своим любимым покрытием немка считает грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (7)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Германии